

Patronyme 
 Bert Remsen, un acteur américain.
 Ira Remsen, un chimiste américain.

Toponyme 

 Remsen, une ville du comté de Plymouth, en Iowa ;
 Remsen, une ville du comté d'Oneida (New York) ;
 Remsen, un village situé dans l’État de New York.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme